В данной статье приведена дискография итальянского автора-исполнителя Марко Менгони.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие записи

Видеоклипы

Источники 

Менгони, Марко